Marcolini ist der Familienname folgender Personen:
 Camillo Marcolini (1739–1814), deutscher Politiker
 Francesco Marcolini (um 1500–1559), italienischer (venezianischer) Buchdrucker
 Marcantonio Marcolini (1721–1782), italienischer Geistlicher, Kardinal
 Marietta Marcolini (um 1780–1855), italienische Opernsängerin
 Michele Marcolini (* 1975), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Marcolin